Никола́й Лома́кин:
 Ломакин, Николай Андреевич (1913—1975) — советский общественный и партийный деятель, журналист.
 Ломакин, Николай Павлович (1830—1902) — русский генерал от инфантерии, участник Туркестанских походов. Ломакин, Николай Иванович (1890—1965) — протоиерей, свидетель на Нюрнбергском процессе.